Александр Григорьевич Кирницкий (8 ноября 1956, Тирасполь — 7 ноября 2008, там же) — советский и молдавский рок-музыкант, бас-гитарист, автор песен. Участник ВИА «Кордиал» (Тирасполь — Сургут) (1974—1977), «Магистраль» (при Благовещенской филармонии) (1977—1978), «Молодые голоса» (1978—1981) (при Тамбовской филармонии), «От сердца к сердцу» (1983—1984) (при Амурской филармонии), группы «Круиз» (1981—1983, 1984—1986, 1992—2003).
Родился в Тирасполе, где окончил музыкальное училище.

Хотя в «Круизе» вначале проявил себя в первую очередь как автор текстов песен Валерия Гаины («Не верьте тишине», «Гром»), сам написал очень удачную песню «Красота» (на стихи Виталия Линкевича). Стоит вспомнить также песню «Зеркало-река», написанную на стихи Кирницкого его бывшим товарищем по «Круизу» Сергеем Сарычевым и вошедшую во второй альбом группы «Альфа».

Покинув первый раз «Круиз», играл в ансамбле «От сердца к сердцу» (1983—1984), где пел бывший солист «Молодых голосов» Борис Доронин. Кирницкий стал автором музыки и (наряду с Дорониным) стихов для песен превратившегося в рок-группу ВИА. Уже тогда написал на вольное переложение С. Я. Маршаком английской народной баллады «Три дороги» композицию, которая вошла в двойной альбом «Круиза» «Всем встать» 1996 года.

На альбоме КиКоГаВВА (1985), когда в состав «Круиза» входило образовавшееся ещё в «Кордиале» приднестровское трио Гаина — Кирницкий — Королюк, был наряду с Гаиной одним из двух основных авторов и исполнителей песен альбома. Через год из-за творческих разногласий снова покинул группу.

В 1992 году присоединился к «Круизу» Александра Монина и Григория Безуглого, принял участие (в том числе как автор) в записи двойного CD «Всем встать» (1996). В 2003 году окончательно перестал быть музыкантом «Круиза».

Скончался от сердечного приступа в Тирасполе 7 ноября 2008 года.Похоронен там же.

У Кирницкого остались две дочери: Ольга (1977 г.р., проживает в Израиле) и Алиса (1984 г.р., проживает в Москве) — от жены Маи, скончавшейся в 2005году.

Александр Кирницкий является основоположником рока в Тирасполе. Он положил начало развитию Рок-клуба в КПЦ Кирилла и Мефодия (бывший кинотеатр «Спутник»). Клуб называется «Спутник-Рокс». Сейчас в Рок-клубе репетируют такие группы как Offtime, The Ward, «Хаос», Twisted Terror, «Взмах», «Ланжерон». Также репетировали знакомые не только тираспольским слушателям группы EFEDRA, The Ghost и другие. Все группы выражают огромную благодарность Александру Кирницкому за то, что он вложил большой камень в строительство приднестровской рок-музыки.

Цитаты из песен на стихи Александра Кирницкого 

Предтечи новых дней,

Пусть праздничны огни,

Но тщетно чёрных птиц

Хотят спугнуть они.

Гром к тучам рвётся с угрюмым рокотаньем,

Но ветер их несёт куда-то мимо нас.

Не мучай, не пытай томительным молчаньем,

Открой же наконец, когда настанет час.

В движенье — покой,

В торможенье — усталость,

Зеркальной рекой

Разливается жалость.

Горят, пылают и сгорают вновь и вновь слова,

Все те, что не нужны мне больше.

Мой мир -

Мир с глазами без сна,

В океане волна,

Мой мир.

Ток, мысль, залпы огней,

Шок нервных затей -

Случилось.

Предо мною тот сон

Битых стёкол, машин.

В отраженье зеркал

Я нашёл, что искал,

Я узрел, что хотел,

Улыбался, плакал, смеялся, пел и летел.

Над морскою волной,

Над высокой горой

Голубой небосвод -

Далеко, высоко и всё время вперёд.

Примечание. Все песни были записаны группой «Круиз», за исключением песни «Зеркало-река» (записана группой «Альфа»).

Цитаты из песен на музыку Александра Кирницкого 

Сердце распахни и всё узнаешь,

Сбрось обман куриной слепоты.

Неужели ты не понимаешь?

Солнца светлый луч, луч — это ты.

Облака, может статься,

Рождены устремляться

В поисках счастья.

…Наполнив паруса, покинул свой залив.

Плыву отсюда прочь к далёким берегам…

Хорошо бы мне птицею стать

И в большого орла превратиться,

В поднебесную даль улетать,

Возле жёлтого солнца кружиться.

Остановись, мой друг, с коня сойди

И головой ко мне склонись.

Есть три дороги впереди,

И их запомнить поклянись.

Сеть паука -

Как сплетение нервов,

Ткани листа -

Словно крона деревьев.

Мы отражение судеб,

Странники на перепутье,

В каждом из нас и любовь, и сомненье -

Всё имеет значенье.

Но те, кто без слуха, злые, страстные,

Очень хотели петь.

Дискография 
 1979 — «Молодые голоса» (миньон)
 1981 — «Круиз» Крутится волчок
 1982 — «Круиз» Послушай, человек
 1985 — «Круиз» КиКоГаВВА
 1985 — «Круиз» («Волчок», миньон) «Мелодия» С62 21669 005
 1996 — «Круиз» Всем встать

Ретроспективный сборник группы «Круиз» вышел в серии «Легенды русского рока».

Музыка в библиотеках и базах данных 
 Библус
 Национальная библиотека республики Молдова
 Национальная библиотека республики Молдова
и др.

Ссылки 
 Сайт группы «Круиз»
 ВИА «От сердца к сердцу»
 [gaina.borda.ru/?1-9-0-00000232-000-10-0 Некролог]

О нём 
 Aлекс Гаина. Группа «Круиз». Интервью Национальному радио Молдовы. Кишинев. Ион Кьорпек. 1999
 Сергей Фролов, Валерий Щелкин. Легенды ВИА. М., Грифон, 2007

Поэты СССР
Поэты России
Круиз